Olaszország
Santa Maria degli Angeli, befejezetlen templom Firenzében
Santa Maria degli Angeli, templom Lecce történelmi központjában
Santa Maria degli Angeli, a milánói Sant’Angelo templom teljes neve
Santa Maria degli Angeli, templom Velencében, Murano szigeten